Tantzen ist der Familienname folgender Personen:

 Eilert Tantzen (1929–2012), deutscher Forstmann, Genealoge, Heimatforscher, Naturschützer und Politiker
 Ernst Tantzen (1857–1926), deutscher Politiker (FVP, DDP)
 Hergen Tantzen (1789–1853), deutscher Politiker
 Richard Tantzen (1888–1966), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (FDP)
 Robert Tantzen (1860–1944), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Tanzen